Moji Dani je Udruga za prevenciju ovisnosti o opojnim drogama,pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge i obitelji. Nedaleko od Đurmanca nalazi se komuna (terapijska zajednica) za rehabilitaciju, sa smještajnim kapacitetom od 22 (muška) mjesta. 
Program je stručan, svjetovan i prihvaćen od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga RH. 
Radom je započela 16. rujna 2003. godine.

Aktivnosti 

 Misija i cilj je rehabilitacija ovisnika o opojnim drogama, te integracija u normalan život.
 Projekt dobrosusjedske pomoći za stare i nemoćne ( dostava obroka, pomoć u kućanskim poslovima, dostava robe, pomoć u poljoprivrednim radovima i sl. ).

Službene web stranice: 

www.mojidani.hr

Hrvatske udruge